Абы́зов — русская фамилия; имеет женскую форму Абызова.

Известные носители 
 Абызов, Василий Петрович (1907—1979) — советский государственный и партийный деятель.
 Абызов, Владимир Иванович (1925—1986) — советский кинодраматург, писатель и сценарист.
 Абызов, Григорий Александрович (1919—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник (1979).
 
 Абызов, Юрий Иванович (1921—2006) — советский и латвийский литературовед, писатель, библиограф.